

Persone 
 Émile Reuter  – politico lussemburghese
 Ernst Reuter  – politico tedesco
 Fritz Reuter  – poeta tedesco
 George François Reuter  – botanico francese
 Ludwig von Reuter  – ammiraglio tedesco
 Manuel Reuter  – pilota automobilistico tedesco
 Markus Reuter  – musicista, compositore, produttore discografico e progettista di strumenti musicali tedesco
Otto Reuter  – ingegnere aeronautico e imprenditore tedesco
 Paul Reuter  – imprenditore e giornalista tedesco naturalizzato britannico
 Renan Soares Reuter  – calciatore brasiliano
 Stefan Reuter  – calciatore tedesco
 Timothy Reuter  – storico britannico

Altro 
 8666 Reuter  – asteroide della fascia principale